

Geografia 
 Wolgast – città più nordorientale della Germania

Persone 
 Ad Wolgast – pugile statunitense
 Elizabeth Wolgast – filosofa, scrittrice e accademica statunitense
 Midget Wolgast – pugile statunitense noto anche come Joseph Robert Loscalzo